Cassini puede hacer referencia a:

Personas 

 Dinastía de astrónomos Cassini:
 Giovanni Cassini (Cassini I) (1625-1712), astrónomo italiano.
 Jacques Cassini (Cassini II) (1677-1756) astrónomo francés, hijo de Giovanni.
 César-François Cassini de Thury (Cassini III) (1714-1784), astrónomo francés, hijo de Jacques.
 Jean-Dominique, conde de Cassini (Cassini IV) (1748-1845), también astrónomo e hijo de César.
 Alexandre Henri Gabriel de Cassini (1781-1832), botánico francés e hijo del astrónmo Jean-Dominique.
 John Cassini, actor canadiense.
 Nadia Cassini (1949), actriz y showgirl estadounidense de origen italoalemán.
 Oleg Cassini (1913-2006), diseñador de moda estadounidense.

Astronomía 

 (24101) Cassini, asteroide descubierto el 9 de noviembre de 1999.
 (24102) Jacquescassini, asteroide descubierto el 9 de noviembre de 1999.
 Cassini, cráter de la Luna.
 Cassini, cráter del planeta Marte.
 Cassini Regio, región oscura de Jápeto, satélite del planeta Saturno.
 División de Cassini, separación entre los anillos A y B del planeta Saturno.
 Cassini, nave de la misión espacial Cassini-Huygens.

Matemáticas 

 Óvalo de Cassini, curva algebraica.